Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Janet Newberry 6–1, 6–3.

Teste di serie 

Assente
 Betty Stöve (semifinali)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Billie Jean King (campionessa)

 Kerry Reid (primo turno)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Joanne Russell (semifinali)
 Terry Holladay (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1977